Готієрія (Gautieria) — рід грибів родини гомфові (Gomphaceae). Назва вперше опублікована 1831 року.

Класифікація 
До роду Gautieria відносять 44 види:

Примітки

Джерела 
 Vittadini, C. 1831. Monographia Tuberacearum. : 1-88 — P. 25.

Роди грибів
Гомфові